Тейбл-Рок ():

 Тейбл-Рок (округ Ада, Айдахо)
 Тейбл-Рок (Вайоминг)
 Тейбл-Рок (Небраска)
 Тейбл-Рок (Ниагара-Фолс)
 Тейбл-Рок (Миссури)
 Тейбл-Рок (Северная-Каролина) — гора в штате Северная Каролина
 Тейбл-Рок (Южная Каролина)
 Тейбл-Рок (резервация) — бывшая резервация индейцев в юго-западной части штата Орегон
 Тейбл-Рок (заказник) — природный заказник в северо-западной части штата Орегон
 Верхний и Нижний Тейбл-Рок — вулканическое плато в юго-западной части Орегона

Национальные заповедники 
 Национальный заповедник Тейбл-Рок (Миссури)
 Национальный заповедник Тейбл-Рок (Южная Каролина)